

Personnalités 
 Bertrand Soubelet (1959-), général de corps d'armée de la Gendarmerie nationale française ;
 Éric Soubelet (1962-), acteur français.

Patronyme français